Schiffe mit dem Namen Bluenose:

 Bluenose, ein kanadischer Schoner, benannt nach dem Spitznamen der Menschen aus Nova Scotia
 Bluenose II, ein Nachbau des Segelschoners Bluenose

Weitere Verwendungen von Bluenose sind:

 Flying Bluenose (abgekürzt auch nur Bluenose), ein ehemaliger, benannter Zug in Nova Scotia, Kanada
 The Bluenose Express, ein Kinderbuch von Zillah K. Macdonald